Yangjiapo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangjiapo (ort), Tianjin, 
 Yangjiapo (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar